Barco - Uma embarcação menor que um navio

Localidades

Barco (Covilhã)
Barco (Guimarães)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos